De massastart mannen op de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2019 werd gereden op zondag 10 februari 2019 in het ijsstadion Max Aicher Arena in Inzell.

Titelverdediger Joey Mantia versloeg in de eindsprint het Zuid-Koreaanse duo Um en Chung en prolongeerde daarmee zijn titel van Gangneung 2017. Danila Semerikov en Livio Wenger kwamen op de honderdste nauwkeurig tegelijk over de streep, haalden daarmee allebei drie punten en deelden daarmee de zevende plaats.

Uitslag 

mannen massastart
2019